torebka – mała torba służąca  do przechowywania drobnych przedmiotów osobistych
 torebka – w botanice, typ owocu pojedynczego
 torebka – w embriologii, osłona występująca na powierzchni pęcherzyka jajnikowego

Zobacz też